Bentmann ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Bentmann (1900–1980), deutscher Literaturwissenschaftler 
 Reinhard Bentmann (* 1939), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger